

Geografia

Austria 
 Sankt Koloman – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein

Niemcy 
 Sankt Koloman – dzielnica gminy Wörth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Zobacz też 
 Koloman
 St. Koloman